Гуде може да се односи на:

 Гуде (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Гуде (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 назив за свиње
 врсту гусала